Cause for Alarm (band) - Amerikaanse band
 Cause for Alarm (album) - album van Agnostic Front
 Cause for Alarm (roman) - roman van Eric Ambler

 Cause for Alarm! - film uit 1951